San Cataldo puede referirse:

al municipio italiano de San Cataldo, en la provincia de Caltanissetta.
al santo Cataldo de Tarento, monje irlandés y obispo de Tarento.
a la iglesia de San Cataldo, en Palermo.